Junior-VM i håndbold 1993 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1993 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1993 (kvinder)